

Geografia 
 Regno Unito 
 Isola di Vindication – piccola isola delle Sandwich Australi nell'Oceano Atlantico

Persone 
 A Cowboy's Vindication – cortometraggio muto del 1910 scritto, prodotto, interpretato e diretto da Gilbert M. Anderson
 Martha's Vindication – film muto del 1916 diretto da Chester e Sidney Franklin
 The Vindication of John – cortometraggio muto del 1911

Altro 
 A Vindication of the Rights of Woman – opera di Mary Wollstonecraft

Pagine correlate 
 Jim's Vindication